Damasco – capitale della Siria
Damasco – eroe mitologico
Damasco – tipo di tessuto
Damasco – lega metallica lavorata in modo peculiare